Тон () — река, протекающая через бельгийский Люксембург, относится к бассейну Мааса. Длина реки — 47,8 километров, площадь водосборного бассейна — 318 км², из которых на бельгийскую территорию приходится 287,62 км². В низовьях протекает по французско-бельгийской границе. Расход воды — 5,04 м³/с.

Начинается на территории селения Шатийон в коммуне Сен-Леже, течёт на юго-запад через лес и города Сен-Леже, Бьемон, затем входит на территорию коммуны Рувруа, в которой на реке стоят Сен-Мар и центр коммуны Рувруа. Впадает в реку Шьер.

Основные притоки — Падрю (лв), Гевиль (лв), Шевратт (пр), Вир (лв), Рабе (пр), Лаклеро (пр).

Примечания 

Бассейн Мааса
Реки Люксембурга (Бельгия)
Реки департамента Мёз